Felipe  de Holstein-Gottorp () (Gottorp (Schleswig-Holstein), 10 de agosto de 1570 - Gottorp], 18 de octubre de 1590) fue un príncipe danés de la casa de Holstein-Gottorp, que durante apenas tres años (r. 1587-1590) fue duque de Holstein-Gottorp —parte de los de los ducados de Schleswig y Holstein—, sucediendo el breve gobierno de su hermano mayor Federico II de Holstein-Gottorp  (r. 1586-1587).

Biografía 
Felipe nació el 10 de agosto de  1570 en el castillo de Gottorp siendo el segundo varón y tercer hijo del duque Adolfo de Holstein-Gottorp (1526-1586) y de su esposa Cristina de Hesse (1543-1604).  Recibió lecciones de latín y francés del gramático protestante Antoine Cauchie, quien lo acompañó a él y a su hermano mayor en su viaje al extranjero.

Felipe se convirtió en duque a la edad de 17 años tras la muerte en 1587 de su hermano mayor, el duque Federico II. Como no era mayor de edad, su madre, la duquesa viuda Cristina, actuó como regente en su nombre. Cuando quiso que su hijo fuera nombrado regente en la parte de Gottorp de los ducados sin la elección de los estamentos, estalló una fuerte disputa con ellos por su liderazgo. La disputa terminó con ella y su derrota, ya que tuvieron que conformarse con lo que tenían, y el 19 de septiembre de 1588 el Landtag lo eligió duque, recibiendo su promesa de respetar sus privilegios. En el saludo, sin embargo, no expresó confirmación de los privilegios de las haciendas. Con ello trató de demostrar que no juraba por derechos antiguos, sino que simplemente los reconocía concretamente en ese lugar y momento.

En el período inmediatamente siguiente, hubo un desacuerdo con el gobierno danés sobre el condado de Svavsted. El duque Felipe murió tres años después, a la edad de 20 años, el 18 de octubre de  1590, y aunque no se sabe mucho sobre su muerte, podría haber sido por causas naturales. Al igual que su hermano, no dejó hijos.  Fue enterrado en la cripta de la catedral de Schleswig.
Su propio hermano menor,  Juan Adolfo de Holstein-Gottorp, lo sucedió.

Título oficial completo 
Por la gracia de Dios Heredero de Noruega, duque de Schleswig, Holstein, Stormarn y Ditmarsken, conde de Oldenborg y de Delmenhorst , etc. ()

Ancestros

Véase también

 Holstein-Gottorp
 Ducado de Schleswig

Notas

Bibliografía 
 Philip, Hertug af Gottorp en Dansk Biografisk Leksikon (1.ª edición, volumen 13, 1899), escrito por J.A. Fridericia.

Enlaces externos

 
 

Duques de Holstein-Gottorp del siglo XVI